Мор () — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Канталь. Входит в состав округа Орийак.

Код INSEE кантона — 1510. Всего в кантон Мор входят 14 коммун, из них главной коммуной является Мор.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 6 159 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Канталь на сайте INSEE

Кантоны департамента Канталь